Novell eDirectory, wcześniej jako NetWare Directory Services, Novell Directory Services, obecnie eDirectory – usługa katalogowa firmy Novell
 NDS, najwyższe dopuszczalne stężenie – współczynnik z zakresu BHP określający stężenie toksycznego związku chemicznego lub pyłu w danym okresie pracy
 Nintendo DS – konsola gier wideo firmy Nintendo
 New Data Seal – algorytm kryptograficzny
 numer dostępu do sieci – prefiks w telekomunikacyjnej nomenklaturze urzędowej
 Notre-Dame de Sion – skrót zgromadzenia zakonnego